Усманово — название населённых пунктов в России:

 Усманово — деревня в Таштамакском сельсовете Аургазинского района Башкортостана.
 Усманово — деревня в Турумбетовском сельсовете Аургазинского района Башкортостана.
 Усманово — деревня в Балтачевском районе Башкортостана.
 Усманово — деревня в Благоварском районе Башкортостана.
 Усманово — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.